Коптевичевка () — село, входит в Яготинский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 278 человек. Почтовый индекс — 07742. Телефонный код — 4575. Занимает площадь 1,9 км². Код КОАТУУ — 3225580902.

Местный совет 
07742, Київська обл., Яготинський р-н, с. Богданівка, вул. Бондаренка, 89

История 
Хутор был приписан к Преображенской церкви в Черняховке .

Есть на карте 1826-1840 годов как хутор Копцевичевский.

В 1862 году хутор Каптевичевский (Копцевичевский) на речке Жоравке имел 95 дворов где проживало 600 человек (291 мужского и 309 женского пола).

Примечания

Ссылки 
 Коптевичевка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Яготинского района